Un ou une draft (anglicisme) peut être :

 un brouillon, une ébauche de document ;
 un plan préliminaire, dans le dessin technique ;
 une bière à la pression, au Québec ;
 le draft, aux États-Unis, l'ensemble des personnes qui soutiennent un candidat politique.
 la draft (repêchage), une bourse aux joueurs pratiquée dans les sports collectifs nord-américains (exemple: Draft de la NBA au basketball).
 Un spectacle de la WWE où les catcheurs sont échangés entre les Divisions
 Draft, groupe de screamo/hardcore du Havre
 Une mécanique de jeu de cartes dans laquelle les joueurs choisissent chacun une carte dans leur main avant de passer le reste à leur voisin.